

Камянкі — село в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Камянкі — село в гміні Ґродзіськ Сім'ятицького повіту Підляського воєводства